Juan Carlos María Isidro de Borbón y Braganza, conde de Montizón (Aranjuez, 15 de mayo de 1822 - Brighton, 18 de noviembre de 1887), fue pretendiente carlista al trono español con el nombre de Juan III (1861-1868). Desde el fallecimiento de Enrique, conde de Chambord, en 1883, fue jefe de la Casa de Borbón y pretendiente legitimista al trono de Francia.

Biografía 
Juan Carlos María Isidro nació en Aranjuez el 15 de mayo de 1822, hijo de Carlos María Isidro de Borbón y de la infanta María Francisca de Braganza, por tanto nieto de Carlos IV de España y de Juan VI de Portugal. Infante de España desde su nacimiento, fue bautizado en la tarde del mismo día de su nacimiento y se le impusieron entre otros los nombres de Juan, Carlos, María e Isidro. Días antes había nacido en el mismo lugar su primo hermano, el infante Francisco de Asís, futuro rey consorte de España por su matrimonio con Isabel II.

En 1833 se trasladó con su padre a Portugal y en 1834 a Inglaterra. En 1845, junto a su hermano Fernando, ingresó en el ejército sardo, bajo el amparo de su pariente el rey Carlos Alberto de Cerdeña. El 6 de febrero de 1847 se casó con la archiduquesa María Beatriz de Austria-Este, hija de Francisco IV de Módena, con la que tuvo dos hijos.

Juan y María Beatriz vivieron en Módena hasta la revolución de 1848, cuando después de una estancia en Austria se establecieron en Londres. Juan desarrolló tendencias liberales en contradicción con su propia familia y mujer, de la que se acabó separando. Viajó a España en dos ocasiones, entre 1853 y 1855. Cuando el 23 de abril de 1860 su hermano Carlos Luis de Borbón abdicó al ser detenido por las autoridades españolas tras un intento frustrado de insurrección, asumió los derechos de la dinastía carlista, a pesar de la retractación de Carlos Luis una vez liberado, y durante unos meses hubo dos pretendientes carlistas, hasta que la muerte de Carlos Luis en enero dejó a Juan como el único pretendiente.

No obstante, no recibió apoyo entre los carlistas por su ideología liberal (llegó a afirmar que tenía en nada sus derechos legítimos si no los veía sancionados por la soberanía nacional) y finalmente reconoció a Isabel II el 26 de julio de 1862. La viuda de Carlos María Isidro, María Teresa de Braganza, princesa de Beira, ejerció como la verdadera cabeza del movimiento carlista y en 1864 proclamó en la Carta a los españoles como rey legítimo al hijo de Juan, Carlos, con el nombre de Carlos VII. Sin embargo, algunos destacados carlistas, como Ramón Cabrera o el conde de Chambord, pretendiente legitimista francés, siguieron reconociendo a Juan como el rey legítimo hasta que, tras la revolución de 1868, Juan abdicó sus derechos en su primogénito el 3 de octubre de ese año y se retiró a Hove, cerca de Brighton. 

Años después apoyó a su hijo en la tercera guerra carlista, en la que se dijo que había tomado parte como Ingeniero General del Ejército carlista. Sin embargo, el historiador Richard Thornton afirma que simplemente llegó como visitante por sorpresa, llevando consigo un curioso invento para cruzar los ríos.

El 24 de agosto de 1883, a la muerte del conde de Chambord (nieto del rey Carlos X, primo de la princesa María Luisa de Parma), pretendiente legitimista al trono de Francia, la viuda y una parte de sus seguidores le proclaman su heredero, como cabeza de la Casa de Borbón, convirtiéndose Juan en pretendiente al trono de Francia, aunque no de forma activa.

Mantuvo poca relación con su familia legítima, pero asistió a la primera comunión en Londres de su nieto Jaime de Borbón y Borbón-Parma.

Murió en su domicilio de Hove (Brighton) (Inglaterra), el número 25 de Seafield Road, el 18 de noviembre de 1887. Sus restos mortales descansan en la Catedral de Trieste, con los de sus padres y hermanos y con los de su hijo Carlos.

Matrimonio y descendencia 
El 6 de febrero de 1847 se casó con la archiduquesa María Beatriz de Austria-Este, hija de Francisco IV de Módena y la princesa María Beatriz de Saboya, con la que tuvo dos hijos: 

 Carlos María de Borbón y Austria-Este (1848-1909), duque de Madrid 
 Alfonso de Borbón y Austria-Este (1849-1936), duque de San Jaime.

Residiendo en Inglaterra, Juan mantuvo una relación estable con Ellen Sarah Carter, con la que tuvo dos hijos ilegítimos: Helen y John Monfort.

Títulos

Títulos 
 Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante don Juan de Borbón.

Empleos 

 Coronel en segundo del regimiento de infantería n.º2. (Reino de Cerdeña)

Ancestros

Sucesión

Enlaces externos

Referencias

Notas

Bibliografía 

 

Juan
Juan
Juan 03
Juan 03
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España de gracia
Nacidos en Aranjuez
Fallecidos en Brighton
Militares de la Tercera Guerra Carlista leales a Don Carlos